

Localidades

Karas

Outros
Karas (anime)
Karas (Spectreman)
 Os Karas, série de livros escritos por Pedro Bandeira, iniciada em A Droga da Obediência

Desambiguação